Маока — топоним.
 Маука, Маока — названия города Холмск Сахалинской области до 1946 года.
 Маоке — горы на острове Новая Гвинея.